Percy kan syfta på:

 Percy tårar – en svensk TV-serie 
 Percy (släkt) – en engelsk släkt
 Percy (musikalbum) – ett musikalbum av The Kinks från 1971
 Percy (namn) – ett namn

Geografi

Frankrike 

 Percy-en-Auge, Normandie, Département du Calvados, 
 Percy, Manche, 
 Percy, Isère,